Csehország
 Kukle, település a Svitavyi járásban
 Kukle, Tálín településrésze a Píseki járásban